

Sigle 
Le sigle GALE peut signifier :
 Groupe antifasciste Lyon et environs, un mouvement politique français d'extrême gauche s'opposant à l'extrême droite et au fascisme, organisé en collectifs autonomes.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
Deux objets du Système solaire ont été nommés Gale en l'honneur de l'astronome amateur australien Walter Frederick Gale :
 Gale, un cratère d'impact sur Mars ;
 34D/Gale, une comète périodique découverte en 1927 mais aujourd'hui perdue.

Botanique 
 On donne le nom de gale (ne pas confondre avec la galle ou cécidie, sorte d'excroissance sur les plantes) à plusieurs maladies des plantes, qui se manifestent par des lésions superficielles (par analogie avec la gale humaine) :
 la gale argentée est une maladie cryptogamique de la Pomme de terre qui se manifeste par la formation de taches claires à la surface des tubercules. Elle est provoquée par causée par le champignon ascomycète Helminthosporium solani ;
 la gale commune, ou gale en liège, est une maladie bactérienne qui affecte les tubercules de la Pomme de terre et attaque d'autres plantes cultivées (Betterave sucrière, Carotte, Navet). Elle est provoquée par des bactéries du genre Streptomyces ;
 la gale poudreuse est une maladie cryptogamique de la Pomme de terre qui se manifeste par la formation de pustules à la surface des tubercules. Elle est provoquée par le protozoaire Spongospora subterranea f. sp. subterranea.
 Myrica gale (piment royal, myrte des marais, bois-sent-bon, myrique baumier) est une plante arbustive de la famille des Myricacées.

Maladies humaines et vétérinaires 
La gale est une maladie infectieuse de la peau provoquée par un acarien, d'espèces ou sous-espèces différentes selon l'hôte du parasite :
 la gale humaine est une gale sarcoptique, provoquée par le sarcopte Sarcoptes scabiei var.  hominis ;
 la gale sarcoptique des autres mammifères est provoquée par d'autres sous-espèces : Sarcoptes scabiei var. canis (Chien), cati (Chat), bovis (Vache), ovis (Mouton), equi (Cheval), cameli (Chameau) ;
 la gale démocédique est due à un petit acarien du genre Demodex. Par exemple, la gale folliculaire du Chien est due à l'infestation des follicules pileux par Demodex canis ;
la gale psoroptique, à un acarien du genre Psoroptes qui parasite le bétail ;
la gale chorioptique, à un acarien du genre Chorioptes, en particulier Chorioptes bovis ;
la gale knémidokoptique, à un acarien de la famille des Knemikokoptidae, qui colonise les oiseaux. Par exemple, la gale déplumante des poules provoquée par Cnemidocoptes laevis, la gale des pattes des poules provoquée par  ;
la gale notoédrique, à un acarien du genre Notoedres, qui parasite de nombreux mammifères, le chat en particulier ;
 la gale auriculaire affecte le conduit auditif des mammifères. Chez le Chien et le Chat elle est due à Otodectes cynotis. Chez le lapin, elle est due à une espèce proche, Psoroptes cuniculi.

Par extension, on donne le nom de gale à certaines affections cutanées dues à d'autres causes que des acariens :
 la gale du ciment est un eczéma provoqué par le contact avec du ciment, et dû à l'un de ses composants, le dichromate de potassium ;
 la gale bédouine, ou miliaire rouge, est une dermatose se manifestant par des lésions vésiculeuses de couleur rouge, notamment au niveau des plis et du dos. Elle apparaît avec l'obstruction des glandes exocrines de la peau par rupture ou inflammation du canal excréteur des glandes sudoripares ;
 au Québec on appelle gale la croûte qui se forme sur la peau à la suite d'une blessure quelconque. « Enlever la gale » signifie retirer cette croûte.

Météorologie 
 Saxby Gale est une tempête tropicale qui a frappé l'Est du Canada (en particulier la Baie de Fundy) la nuit du 4 au 5 octobre 1869.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Aa Gale Lag Jaa est un film indien réalisé par Hamid Ali Khan, sorti en 1994.
 Bout de Zan a la gale est un film muet français réalisé par Louis Feuillade en 1913, sorti en 1914.
 La Vie de David Gale est un film d'Alan Parker, sorti en 2003.
 Gale Boetticher est un personnage de la série télévisée Breaking Bad
 Gale Weathers est un personnage de la saga cinématographique Scream réalisée par Wes Craven.
 Catherine Gale (ou Cathy Gale) est un personnage de la série télévisée britannique Chapeau melon et bottes de cuir interprété par l'actrice anglaise Honor Blackman.

Édition 
 Gale est une maison d'édition éducative américaine.

Littérature 
 Gale Hawthorne est un personnage de la trilogie de science-fiction dystopique The Hunger Games écrite par l'auteure américaine Suzanne Collins ;
 Dorothy Gale (Dorothée Gale en français) est un personnage de fiction de l'univers imaginaire d'Oz, inventé par l'auteur américain L. Frank Baum.

Nom de personne

Prénom 
Gale est un prénom notamment porté par :
 Gale Agbossoumonde (1991-), un joueur de soccer américain d'origine togolaise ;
 Gale Anne Hurd (1955-), une productrice américaine ;
 Gale Gordon, nom de scène de Charles Thomas Aldrich Jr. (1906-1995), un acteur américain ;
 Gale Hansen (1969-), un acteur américain ;
 Gale Harold, ou Gale Morgan Harold III (1969-), un acteur américain surtout connu pour le rôle de Brian Kinney dans la série gay Queer as Folk ;
 Gale Henry (1893-1972), une actrice américaine également connue pour avoir dressé de nombreux chiens acteurs ;
 Gale Norton (1954-), une femme politique américaine ;
 Gale Page (1913-1983), une actrice américaine ;
 Gale Robbins (1921-1980), une actrice et chanteuse américaine ;
 Gale Sayers (1943-), un joueur américain de football américain ayant évolué comme running back et comme kick returner ;
 Gale Sondergaard (1899-1985), une actrice américaine d'origine danoise ;
 Gale Storm (1922-2009), une actrice et chanteuse américaine ;
 Gale Wilhelm (1908-1991), une femme de lettres et militante lesbienne américaine.

Patronyme 

 Bob Gale (1951-), un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Charles Gale, un scénariste américain ;
 David Gale (1921-2008), un mathématicien américain renommé pour l'algorithme de Gale-Shapley ;
 Ed Gale (1963-), un acteur américain atteint de nanisme ;
 Eddra Gale (1921-2001), une actrice américaine ;
 Eric Gale (1938-1994), un guitariste de jazz et de studio américain ;
 Frederick Gale (1823-1904), un joueur de cricket anglais, également un écrivain sur le cricket et d'autres sports (souvent sous le nom de plume Old Buffer) ;
 George Gale (1824-1892), un ingénieur canadien ayant fortement contribué à l'essor industriel de Waterville, au Québec ;
 George Washington Gale Ferris Jr. (1859-1896), un ingénieur américain célèbre pour l'invention de la grande roue à l'occasion de l'Exposition universelle de 1893 à Chicago ;
 Jane Gale (1911-), l'une des quatre , jumelle de June et comédienne américaine ;
 Janet Gale, une coloriste spécialisée dans la bande dessinée publiée en français ;
 Jean Gale (1912–1974), l'une des quatre , jumelle de Joan , comédienne et actrice américaine ;
 Joan Gale (1912–1998), l'une des quatre , jumelle de Jean et comédienne américaine ;
 Joseph Gale (1807-1881), un pionnier américain, trappeur, entrepreneur et homme politique qui participa à l'établissement des colons dans l'Oregon Country ;
  (1911-1996), l'une des quatre , jumelle de Jane et comédienne américaine ;
 Leo de Gale (1921-1986), un homme politique grenadien, gouverneur général de 1974 à 1978 ;
 Lorena Gale (1958-2009), une actrice et dramaturge canadienne ;
 Luke Gale (1988-), un joueur de rugby à XIII anglais évoluant au poste de demi d'ouverture ou de demi de mêlée ;
 Megan Gale (1975-), une actrice australienne ;
 Mildred Gale (1671-1701), la grand-mère paternelle de George Washington ;
 Minna Gale (1869-1944), actrice américaine ;
 Nathan Gale (1979-2004), l'assassin du guitariste "Dimebag" Darrell Abbott en 2004 ;
 Nicole Gale Anderson (1990-), une actrice américaine ;
 Norman Gale (1939-2005), un joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe du pays de Galles évoluant au poste de talonneur ;
 Patrick Gale (1962-), un écrivain britannique, auteur de romans dont l'action se situe le plus souvent en Cornouailles ;
 Peggy Gale Fleming (1948-), une patineuse artistique américaine, championne du monde à trois reprises et championne olympique à Grenoble en 1968 ;
 Richard Gale (1896-1982), un général britannique de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ;
 Rocky Gale (1988-), un receveur de baseball jouant chez les Padres de San Diego ;
 les  (Jane, Jean, Joan et ), actrices américaines de films et de vaudeville ;
Theophilus Gale (1628-1678), théologien anglais ;
 Thomas Gale (1635/1636-1702), un philologue, antiquaire et mythographe anglais ;
 Tom Gale (1998-), un athlète anglais ;
 Tristan Gale (1980-), une skeletoneuse américaine, première championne olympique dans sa discipline à Salt Lake City en 2002 ;
 Vincent Gale (1968-), un acteur de cinéma et de télévision canadien, lauréat d'un prix Génie en 2002 pour Last Wedding ;
 Walter Frederick Gale (1865-1945), un banquier australien connu pour ses découvertes comme astronome amateur ;
 Zona Gale (1874-1938), une romancière et dramaturge américaine, lauréate du prix Pulitzer pour sa pièce  en 1921.

Nom de scène 
 La Gale, de son vrai nom de son vrai nom Karine Guignard (1984-), est une rappeuse suisse.

Toponyme 

 Damot Gale, l'un des woredas de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie ;
 la rivière Gale, un affluent de la rivière Harricana, qui coule dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec (Québec, Canada).

Notes et références